Somerset puede referirse a:

Reino Unido 

 Somerset, condado de Inglaterra.
 North Somerset, autoridad unitaria ubicada en el condado ceremonial de Somerset (Inglaterra, Reino Unido).
 South Somerset, distrito no metropolitano del condado de Somerset (Inglaterra).
 West Somerset,  distrito no metropolitano del condado de Somerset (Inglaterra).
 Bath and North East Somerset, autoridad unitaria ubicada en el condado ceremonial de Somerset (Inglaterra, Reino Unido).
 Somerset House, gran edificio histórico de Gran Bretaña.

Canadá 

 Isla Somerset, una de las mayores islas del Archipiélago ártico canadiense.

Bermudas 

 Somerset Village (Bermudas), localidad de Bermudas.
 Isla Somerset (Bermudas), una de las principales islas de la cadena que conforma las Bermudas.
 Puente Somerset, pequeño puente en las Bermudas, que conecta la Isla Somerset con el continente.

Estados Unidos 

Somerset (Nueva York), pueblo ubicado en el condado de  Niágara en el estado estadounidense de Nueva York.
Somerset (California), área no incorporada ubicada en el condado de El Dorado en el estado estadounidense de California.
Somerset (Indiana), lugar designado por el censo y ubicado en el condado de Wabash en el estado estadounidense de Indiana.
Somerset (Kentucky), ciudad ubicada en el condado de Pulaski en el estado estadounidense de Kentucky.
Somerset (Maryland), pueblo ubicado en el condado de Montgomery en el estado estadounidense de Maryland.
Somerset (Massachusetts), pueblo ubicado en el condado de Bristol en el estado estadounidense de Massachusetts.
Somerset (Nueva Jersey), lugar designado por el censo y ubicado en el condado de Somerset en el estado estadounidense de Nueva Jersey.
Somerset (Ohio), villa ubicada en el condado de Perry en el estado estadounidense de Ohio.
Somerset (Pensilvania), borough ubicado en el condado de Somerset en el estado estadounidense de Pensilvania.
Somerset (Texas), ciudad ubicada en el condado de Béxar en el estado estadounidense de Texas.
Somerset (Vermont), pueblo ubicado en el condado de Windham, en el estado estadounidense de Vermont.
Somerset (Wisconsin), villa ubicada en el condado de St. Croix, en el estado estadounidense de Wisconsin.

Títulos nobiliarios 

 Ducado de Somerset, uno de los títulos nobiliarios más antiguos del Reino de Inglaterra.

Personas 

 Edmundo Beaufort, Duque de Somerset (1406-1455), noble inglés y una importante figura durante las Guerras de las Dos Rosas.
 Somerset nombre alternativo de Samoset (1590-1653), nativo americano.
 Edward Somerset (1601-1667), aristócrata inglés quien probablemente nació en Londres.
 FitzRoy Somerset (1788-1855), octavo y más joven de los hijos de Henry Somerset, 5º Duque de Beaufort, y Elizabeth hija del Almirante Hon. Edward Boscawen. Su hermano mayor, el General Lord Edward Somerset (1776–1842) se distinguió como jefe de la brigada Household Cavalry durante la Batalla de Waterloo.
 Arthur Somerset (1851-1926), tercer hijo de Henry Somerset, octavo duque de Beaufort, y su esposa, lady Georgiana Curzon.
 William Somerset Maugham (1874-1975), escritor británico, autor de novelas, ensayos, cuentos y obras de teatro.